Список фантастичних романів (А — Ґ)
 Список фантастичних романів (Д — К)
 Список фантастичних романів (Л — Я)

Списки фантастики
Фантастичні романи
Списки наукової фантастики